Тетепанго има више значења:

 Општина Тетепанго (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Тетепанго (Тетепанго, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику